Termin  ima više značenja.

 5-(Karboksiamino)imidazolna ribonukleotid mutaza, enzim
 Pure (bend)